Lüthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Lüthardt (auch: Christopherus Luthardus; 1590–1663), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Samuel Friedrich Lüthardt (1767–1823), Schweizer Politiker und Jurist

Siehe auch:
 Lüthard
 Luthardt